Stor-Långträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Långträsket, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (1,66 km²)
Stor-Långträsket, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (32,9 ha)

Se även
Långträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn